Данный список является развитием темы Долгожитель и включает в себя имена ста старейших когда-либо живших женщин планеты, чьё долголетие подтверждено документально (верифицированных Геронтологической исследовательской группой).

См. также 
 Список старейших мужчин
 Список старейших людей в мире
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Долгожитель

Примечания 

долгожители
женщины
Стодвадцатилетние долгожители
Стопятнадцатилетние долгожительницы